Hósea (Hoseás), Izrael utolsó királya (Kr. e. 731–723)
 Hóseás próféta (Ozeás), bibliai próféta